Inga peut désigner :
 Inga, un village de la commune rurale de Maluku à Kinshasa, en République démocratique du Congo ;
 Inga, une commune de la ville de Tshilenge, en République démocratique du Congo ;
 Inga, une localité du Kongo-Central en République démocratique du Congo qui a donné son nom :
 aux chutes d'Inga, des rapides sur le Congo ;
 aux barrages d'Inga, un ensemble de barrages sur le Congo ;
 barrage Inga I ;
 barrage Inga II ;
 barrage Inga III ;
 barrage Grand Inga ;
 à l'aéroport d'Inga ;
 Inga ou Inge, un prénom féminin germanique ; existent également Ingeburg, Inka (allemand), Inken (Frison), Ingeborg (Ingebørg), Inger (langues scandinaves) et Ingeborga (polonais) ;
 l'inga, un dialecte du quechua ;
 les Inga, une ethnie de Colombie ;
  ou pois doux, un genre de plante de la famille des légumineuses ;
 Inga, un film de 1968 de Joseph W. Sarno avec Marie Liljedahl dans le rôle d'Inga ;
 Ingå, une commune de Finlande ;
 la pierre d'Inga, un ensemble de pierres basaltiques couvertes de symboles et de glyphes non déchiffrés, au Brésil.

Voir aussi
 Liste des pages commençant par "Inga" et suivants
 

Homonymie de toponyme